Lingquan bezeichnet:

 Lingquan (Jalainur) (灵泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jalainur in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Lingquan (Jinshi) (灵泉镇), Großgemeinde der Stadt Jinshi in der chinesischen Provinz Hunan
 Lingquan (Shilou) (灵泉镇), Großgemeinde im Kreis Shilou in der chinesischen Provinz Shanxi
 Lingquan (Kaiyuan) (灵泉街道), Straßenviertel der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Lingquan (Yuanzhou) (灵泉街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuanzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi